Voici la liste des planètes mineures numérotées de 169001 à 170000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 169001 à 170000

169001-169100

169101-169200

169201-169300

169301-169400

169401-169500

169501-169600

169601-169700

169701-169800

169801-169900

169901-170000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000